«Грёзы в ведьмовско́м до́ме» (), в других переводах «Сны в ведьмином доме», «Ведьмин дом») — рассказ американского писателя Говарда Филлипса Лавкрафта, написанный в январе — феврале 1932 года.

Сюжет 
В 1920-х годах Уолтер Джилмен, студент факультета математики в Мискатонийском университете снимает комнату в «Доме ведьмы», в старинном районе Аркхема, штат Массачусетс. В 1692 году здесь жила ведьма Кеция Мейсон, известная тем, что сбежала из тюрьмы Сейлема в ночь перед казнью. Ведьма участвовала в колдовских сборищах в долине Белого Камня и Медоу-Хилл; и заявила, что при помощи формул и пиктограмм «переходит в Иные миры». С тех пор уже двести лет люди видели призрака ведьмы вблизи её проклятого дома, а его жильцы умирали таинственной смертью.  

Джилмен изучает оккультные труды и становится буквально одержим геометрическими формулами ведьмы. Размеры его комнаты, кажется, соответствуют какой-то неземной геометрии. Углы комнаты, похоже, расположены так, чтобы образовать проход из одного измерения в другое. В доме ведьмы Джилмену мерещатся странные звуки и крысы. Ему снятся кошмары в которых его преследует маленькая косматая тварь и ведьма. Юноша ощущает во сне, как он, подчиняясь импульсу Извне, перемещается в пространстве с искаженной геометрией, без физической формы, с неописуемыми веществами, цветами, звуками. Там ему встречаются призмы, кубы, циклопические постройки и разумные сущности, которые мгновенно появляются и исчезают случайным образом. Его сновидящее «я» сталкивается с причудливыми скоплениями «радужных, вытянутых сфероидальных пузырей», осьминожками, многоножками, ожившими индусскими идолами и гигантской змеей. 

Джилмен начинает страдать сомнамбулизмом, а ночью Фрэнк Илвуд, его сосед, замечает фиолетовое свечение из его комнаты. Дальше — хуже: его начинает манить точка в небе, между созвездиями Гидры и Арго Навис. Однажды Уолтер очнулся от сна посреди улицы. Потом сны становятся еще более невероятными: он оказался на каменистом холме, залитым зеленым светом. Во снах является Чёрный человек, который велит Джилмену идти к трону Азатота и расписаться кровью в Книге Азатота. Бурый Дженкин упоминает во сне Ньярлатхотепа. В другом сне, он оказался в мире с тремя солнцами на мансарде города. Огромная равнина усеяна пиками, а впереди стоит город с минаретами, где обитают бочкообразные существа с пятью лучами-конечностями, на которых они парят над землёй. Джилмен прихватил во сне статуэтку, а когда проснулся, с ужасом обнаружил её у себя в руке. Ученые не смогли определить металл из которого сделана статуэтка. С этого момента Джилмен перестаёт различать реальность и сон. 

В следующий раз, во сне, Джилмен расписывается кровью в книге Азатота и после этого попадает в бездну эфира (), где обитают огромные скачущие тени. Позже Чёрный человек и Кеция ведут Джилмена в дом в Аркхеме, где они похищают младенца. Проснувшись он узнает из газет, что трое преступников похитили ночью ребёнка. В Вальпургиеву ночь Джилмен попадает в тесную комнату и держит на алтаре младенца, которого ведьма собирается принести в жертву. Сумев освободиться от чар, Джилмен вступает в схватку со старухой, которая оказалась необычайно сильной. При виде распятия ведьма слабеет и Джилмену удаётся её задушить. Но Бурый Дженкин убивает младенца и завершает ритуал. Джилмен пинком отправляет маленькое чудовище в треугольную бездну. Раздается рокот космической бездны и Джилмен прыгает в треугольный портал в полу, и попадает в Иное измерение. Ему удаётся найти путь домой, следуя на звук молитвы Джо Мазуревича, обращённой к Шуб-Ниггурат. Проснувшись, Джилмен обнаруживает, что оглох — ему разорвало барабанные перепонки от громкого звука. 

Кошмары Джилмена прекращаются, но через несколько дней Бурый Дженкин прогрызая ход в его груди, вырвав ему сердце. Инспектор по строительству признает дом непригодным для проживания и жильцов выселяют. Через несколько лет, в 1931 году, ураган срывает с дома крышу и рабочие, посланные снести здание, находят море детских костей, скопившихся в стенах дома на протяжении веков, скелет Кеции, книги по черной магии, жертвенный нож, чашу и статуэтку из внеземного металла — эти предметы выставляют в музее Мискатонического университета. Под полом чердака был скелет огромной бурой крысы с чертами анатомии человека. С той поры жители Аркхема ставят свечи в церкви в честь кончины этого существа.

Герои 

 Уолтер Джилмен () — молодой студент родом из Хаверхилла. Изучал «неевклидовую геометрию, квантовую физику и оккультные книги. Страдает сомнамбулизмом и видит во снах кошмары про абстрактные высшие измерения. Остроту его чувств, описанная в первых абзацах, можно сравнить с остротой некоторых персонажей Эдгара Аллана По.

 Кеция Мейсон () — аркхемская ведьма, арестованная в рамках салемских процессов в 1692 году. Использовала геометрические фигуры, чтобы «выйти за пределы пространства». Принесла клятву Чёрному человеку и получила тайное имя — Нахав (). У неё сгорбленная спина, длинный нос, сморщенный подбородок, гримаса отвратительной злобы и ликования, хриплый, каркающий голос». Одета в лохмотья и бесформенные коричневые одежды.

 Бурый Дженкин () — фамильяр Кеции Мейсон, он же «маленькая косматая тварь». Описания сказочного спутника ведьмы были невероятно реалистичны, несмотря даже на откровенную фантастичность некоторых деталей.Зверёк покрыт длинной шерстью, по форме сходен с крысой, имеет необыкновенно острые зубы; мордочка его, снизу и по бокам также поросшая шерстью, удивительно напоминает болезненно сморщенное человеческое лицо, а крошечные лапки выглядят как миниатюрная копия человеческих кистей. Говорили также, что мерзкая тварь выполняет обязанности посыльного от старой Кеции Мейсон к дьяволу, а питается она якобы кровью самой ведьмы, подобно тому, как это делают вампиры. Голос существа представляет невообразимо отвратительный писк, а говорит оно на всех известных языках. Ни одно из невероятных чудовищ, являвшихся Джилмену в беспокойных снах, не наполняло его душу таким смрадом и омерзением, как этот ужасный крошечный гибрид; ни один из ночных образов со страниц Некрономикона не вызывал и тысячной доли того страха и отвращения, какие внушала маленькая тварь, без устали сновавшая в его видениях.

 Чёрный человек () — таинственный персонаж, идентифицируется как «незапамятная фигура, представитель или посланник скрытых и ужасных сил — от Черного человека из Культа ведьм и Ньярлатхотепа из "Некрономикона"». Одет в бесформенное платье. Бурый Дженкин с игривой преданностью тёрся о его ноги, скрытые по щиколотки в глубокой грязи. Оставляет странные следы копыт на полу.Высокий худой человек с очень чёрной кожей, но впрочем без каких бы то ни было негроидных черт; на голове и на лице у него не было ни единого волоска, одежду же его составлял один только бесформенный балахон из тяжёлой чёрной материи. Ног незнакомца не было видно, но, очевидно, он был во что-то обут, поскольку всякое его движение сопровождалось отчётливым стуком. Человек ничего не говорил; мелкие, но правильные черты его лица не имели совершенно никакого выражения.
Живые сущности (англ. Living entities) — инопланетяне, похожие на бочкообразные объекты и морскую звезду, которые жили в мире с тремя солнцами.
Они представляли из себя нечто вроде поставленных вертикально бочкообразных объектов, сужающихся к концам, с тонкими спицами, расходившимися из центра, как от ступицы колеса. На обоих концах, сверху и снизу, каждый цилиндр имел по шарику или набалдашнику, с пятью плоскими треугольной формы лучами, наподобие лучей морской звезды. Лучи лежали почти точно в горизонтальной плоскости, лишь немного отклоняясь от центрального цилиндра. Джилман увидел живых существ ростом примерно в два с половиной метра точно такого же вида, как статуэтки на балюстраде; существа передвигались на своих нижних лучах, изгибая их наподобие паучьих лапок...

Второстепенные персонажи 
 Азатот () — в «Некрономиконе» говорится, что он владыка демонов, управляет пространством и временем, восседает на троне в центре Хаоса (бездне). 
 Ньярлатхотеп () — в «Некрономиконе» говориться, что он является посланником тайных сил.
 Шуб-Ниггурат () —  заклинатель духов единожды упоминает это имя в молитве, как элемент защитного заклинания. Похожим образом имя Йог-Сотота используется как элемент могущественного заклинания в романе «Случай Чарльза Декстера Варда», где также упоминается символ козла на древней могиле.
 Коттон Мэзер () — проповедник, следил за процессом над Салемскими ведьмами.
 Фрэнк Илвуд () — сокурсник Джилмена.

 Джо Мазуревич () — заклинатель духов и религиозный фанатик.

 Отец Иваницкий () — священник. Изначально персонаж присутствовал в черновике рассказа «Тень над Иннсмутом» (1931), но был удалён из окончательной версии.
 Судья Гаторн () — судья в Салеме.
 Профессор Апхэм () — преподаватель геометрии в университете Аркхема.
 Профессор Эллери () — химик в университете Аркхема.
 Старый Уолдрон () — врач в больнице.
 Доктор Мальковский () — врач с хорошей репутацией.
 Павел Чонский () — земляк и сосед Мазуревича.
 Домбровский () — домовладелец.
 Дерошер () — франко канадец, жилец дома.
 Питер Стовацкий () — мужчина, проживающий с Анастасией Волейко.
 Анастасия Волейко () — женщина, у которой украли ребенка по имени Ладислаш ().
 Мэри Чанек () — сестра Анастасии Волейко.

Вдохновение 
«Грёзы в ведьмовско́м до́ме», вероятно, вдохновлен лекцией Виллема де Ситтера о «Размере Вселенной», которую Лавкрафт посетил за три месяца до начала написания рассказа. Имя Де Ситтера упоминается в рассказе на ряду с другими выдающимися деятелями, включая Альберта Эйнштейна. Такие мотивы, как неевклидовая геометрия, кривизна пространства, использование математики для более глубокого понимания природы Вселенной, освещены как в рассказе Лавкрафта, так и в лекции де Ситтера. Идея использования более высоких измерений и неевклидовой геометрии в качестве кратчайшего пути через пространство прослеживается работе А. С. Эддингтона «Природа физического мира», которую упоминает Лавкрафт. Эти идеи послужили источником вдохновения и развили концепцию фрагментированного зеркального пространства, ранее представленную Лавкрафтом в рассказе «Ловушка» (1931). 

В «Энциклопедии Лавкрафта» говорится, что ещё одним источником вдохновения является незавершённый роман Натаниэля Готорна «Септимиус Фелтон, или Эликсир жизни» (изд. 1872 года).

Лавкрафт упоминал работу «Культ ведьм в Западной Европе» Маргарет Мюррей, где описывается шабаш, на котором ведьмы приносят клятвы «Богу ведьм».

Лавкрафт упоминает таких ученых как Планк, Гейзенберг, Эйнштейн и де Ситтер.

Критика 
Рассказ часто подвергался негативной критике: одни называли сюжет слишком расплывчатым, а другие — слишком явным. Отрицательная реакция Августа Дерлета на еще неопубликованный рассказ была изложена Лавкрафтом другому корреспонденту: «Дерлет не сказал, что рассказ нельзя продать; на самом деле, он скорее думал, что все таки он будет продаваться. Он сказал, что плохая сама история, а это совершенно другое и гораздо более прискорбное замечание». Лавкрафт ответил Дерлету: «Эта реакция на мои бедные «Грёзы в ведьмином доме» в целом соответствует тому, что я и ожидал — хотя я вряд ли думал, что эта ужасно запутанная история является столь уж плохой, какой ты её счел... Этот инцидент показывает мне, что «дни моей фантастики», вероятно, сочтены».

Обескураженный таким образом, Лавкрафт отказался представить рассказ для публикации где-либо; позже, без ведома Лавкрафта, Дерлет отправит рассказ в «Weird Tales». Редактор «Weird Tales» Фарнсворт Райт просил у Лавкрафта разрешения адаптировать рассказ для радио. Лавкрафт отверг эту идею, написав: «аудитория посчитает «странную фантастику» в драме довольно жалкой и абсурдной... Все это одинаково плоская, избитая, синтетическая, по сути, лишенная атмосферы, мешанина из заурядных воплей, шёпотов и поверхностных механических ситуаций».

Многие более поздние критики разделили точку зрения Дерлета. Лин Картер назвала рассказ «незначительной попыткой», которая «остается сингулярной в рамках одного измерения и, как ни странно, это не удовлетворяет любопытство». Стивен Дж. Мариконда назвал рассказ «Великолепнейшим провалом Лавкрафта... его неравномерное исполнение не может сравниться с захватывающими по духу концепциями, которые стали одними из самых оригинальных в художественной литературе». Питер Кэннон утверждает, что «большинство критиков согласны» с тем, что «Грёзы в ведьмовском доме» считаются «беднейшим из поздних произведений Лавкрафта» вместе с рассказом «Тварь на пороге».

С. Т. Джоши назвал рассказ «одной из самых неудачных поздних работ Лавкрафта». В «Энциклопедия Лавкрафта» есть замечания, что «в то время, как рассказ содержит яркие космические перспективы гиперпространства, но сам Лавкрафт, похоже, не достаточно хорошо продумал детали сюжета... Кажется, будто, Лавкрафт стремился к последовательности поразительных образов, не беспокоясь о том, чтобы объединить их в логическую связь».

В 2000х годах появилась более благосклонная критика. Кеннет Хайт, разработчик видеоигр и нынешний обозреватель «Weird Tales» по Лавкрафту, называет рассказ «одним из самых чистых и наиболее важных примеров явного Лавкрафтовского космизма», предполагая, что это наиболее полное выражение авторских мотивов из рассказа «Из глубин мироздания», что далее продолжит свое развитие в рассказах «Музыка Эриха Цана», «Гипнос» и «Пёс».

Мишель Уэльбек отводит этому рассказу место, которому он придумал называние «окончательный четвертый круг» Лавкрафта, классифицируя его вместе с семью другими рассказами, составляющими «абсолютную сердцевину мифологии Лавкрафта, почти противоречивую, но все же это "великие тексты"».

«Мифы Ктулху» 
Рассказ тесно связан с «Мифами Ктулху». Джилмен изучает легенды о магии Древних (англ. Legends of Elder magic), а Мейсон читает «Нерономикон». Кеция при помощи пиктограмм «переходит за пределы других миров» (англ. Other spaces beyond). Джилмен описывает неевклидовую геометрию — это окружение похоже на Р'льех из рассказа «Зов Ктулху». Джилмен попадает в Иные миры и «Центр хаоса», где он слышит ритм космоса и звук флейт из глубин земли – это намек на Азатота и Загробный мир, который иногда в мифологии связан с космосом. Заклинатель духов Мазуревич использует в молитве имя Шуб-Ниггурат как элемент защитного заклинания, в то время, как ведьма взывает к силам из бездны.

Темы

Наука 
Лавкрафт приводит объяснение для перемещений в пространстве через четвертое измерение, — Кеция чертит пиктограммы, состоящие из линий, кривых, овалов и многоугольников. Математические формулы как основа «магии» и четкое изображение научных понятий многомерного пространства с магическими атрибутами делают этот рассказ одной из самых сложных демонстраций приемов Лавкрафта. В отличие от традиционных историй о колдовстве и «черной магии» с хорошо знакомыми атрибутами, видение Лавкрафта полностью космическое: Культ ведьм хранит знания о физике и математике; Черный Человек — инопланетная сущность из Иного измерения; эффекты магии связаны с многомерными энергиями; Джилмен видит неописуемые цвета. «Самые отвратительные обряды шабаша и происходят оттуда, где время и пространство не существуют»

Ведьма 
В рассказе описаны классические черты ведьм из фольклора: Кеция перемещается в пространстве, призывает фамильяр, похищает детей, совершает ритуалы в кругу из камней — друидическом храме. Двести лет назад королевская стража устраивала охоту на ведьм в Аркхеме (и других городах «Страны Лавкрафта»). Аркхемцы считали Бурого Дженкина случаем массовой галлюцинации. В доме ведьмы Джилмен испытывает гипнотическое воздействие и слышит крыс в стенах — это же происходит с героем, которого сводит с ума Ньярлатхотеп, в рассказе «Крысы в стенах». С Джилменом физически происходит все то, что ему сниться: у него остаются раны и синяки, грязь, загар, он находит внеземную статуэтку — персонажи Лавкрафта могут перенести артефакты из Страны снов в реальный мир.

Культы и ритуалы 
Лавкрафт основывается на широко распространенных в мифологии Европы легендах о колдунах, которые вызывают чудовищ из Иных миров. В Вальпургиеву ночь и День всех святых ведьмы слетаются на шабаш, где они приносят клятву и подписывают кровью договор с Дьяволом. Ведьмы продают душу и получают тайное имя, а затем обретают способность колдовать. Ведьмы получают отметки Дьявола — родимые пятна. Черный человек говорит, что Джилмен должен расписаться кровью в «Книге Азатота» — это похоже на родовую книгу колдунов. В рассказе «Алхимик» Лавкрафт упоминает родовую книгу и проклятие. У Черного человека копыта вместо ног — как у демона. Владыка демонов, Азатот, может управлять пространством и временем — это черты Дьявола, которого Лавкрафт, вероятно, сравнивает с Азатотом в этом рассказе. Черный козел и черная жаба, — нечистая сила. Джилмен упоминает нечеловеческих существ, пляшущих на шабаше. 

В рассказе заметны и другие религиозно-библейские мотивы — что обычно не свойственно для произведений Лавкрафта. Майк Далагер («Рок-опера») сравнивает аватар Ньярлатхотепа и христианского Сатану, и отмечает, что ведьма боялась распятия, поэтому рассказ можно отнести к одним из немногих рассказов Лавкрафта о космических ужасах, что включают в себя иудео-христианские концепции, наряду с рассказом «Две черные бутылки».

Запретные книги 
«Некрономикон» Абдул Альхазреда

«Книга Эйбона», 

«Сокровенные культы» Фон-Юнцта

«Страна Лавкрафта» 
Джилмен описывает Аркхем ():В древнем Аркхеме, казалось, остановилось время, и люди живут одними легендами. Гнетущий страх исходил, казалось, от каждого камня старинного города и более всего — от ветхих стен мансарды древнего дома, что издавна прослыл в округе нечистым. Здесь повсюду в немом соперничестве вздымаются к небу островерхие крыши; под ними, на пыльных чердаках, в колониальные времена скрывались от преследований Королевской стражи аркхемские ведьмы. Но не было в жуткой истории города места, с которым связывалось бы больше страшных воспоминаний, чем с домом старой Кеции Мейсон. Дом ведьмы стоял на узкой улочке в центре Аркхема.

Аркхемские легенды, которые горожане осмеливаются передавать только шепотом, рассказывают о том, что Кецию Мейсон и по сей день видят в её старом доме и на близлежащих улицах; что по утрам жильцы этого дома и прилегающих особнячков неоднократно обнаруживали у себя на теле неровные следы укусов, причем отпечатки зубов по форме удивительно напоминали человеческие; что в канун первого мая и в День всех святых многие аркхемцы слышат приглушенные детские крики, а вблизи дома старой ведьмы появлялся отвратительный запах; наконец, говорили, что в ветшавшем на глазах Ведьмином Доме, как, впрочем, и в некоторых других местах, незадолго перед рассветом появляется неизвестный косматый зверек небольших размеров с необычайно острыми зубками, и если ему попадается случайный прохожий, то он с любопытством обнюхивает его. 

Старый город полон тенистых хитросплетений немощеных, пахнувших плесенью переулков; побуревшие от времени жуткие глыбы домов, не имевшие, казалось, возраста, склоняются над головой, словно грозя обрушиться вниз, и с издевкой бросали злобные взгляды узких подслеповатых оконец. Остров посередине реки вызывает много суеверных толков в городе. Там стоят необычные фигуры, образуемые рядами серых, поросших мхом камней, расставленные неведомой рукой в туманном прошлом, которое не оставило никаких иных следов в памяти людей.Джилмен упоминает некоторые места Аркхема:

 Хейверхилл () – Джилмен родился там.
 Долина Белого Камня () – место проведения шабаша.
 Медоу-Хилл () – колдовской холм, упоминается в рассказе «Модель для Пикмана».
 Ручей Висельников () – место казни ведьм. Похожее описывается в рассказе «Модель для Пикмана».
 Заброшенная пристань () – пристань упоминается в рассказе «Модель для Пикмана».
 Орнская пристань () – персонаж по фамилии Орн появляется в романе «Случай Чарльза Декстера Варда».
 Пибоди авеню () – персонаж по фамилии Пибоди упоминается в повести «Хребты Безумия».
 Дорога в Иннсмут () – это место действий повести «Тень над Иннсмутом».

Джилмен описывает Иные миры:
 каменистый холм, освещенный зеленым солнцем
 мир, где находятся циклопические постройки, в которых обитают группы пузырей, осьминожки, многоножки, жившие индусские идолы и гигантская змея
 мир эфира, в котором не существует формы и законов физики, где обитают существа в виде скопление пузырей, многоугольников, туманов или паров
 мир с тремя солнцами, где живут цилиндрической формы существа, которые передвигались на лучах, изгибая их наподобие паучьих лапок
 мир в далекой галактике, где живут чудовища с маленькими щупальцами
 черная воронка последних пределов хаоса, где царит Азатот.

Связь с другими произведениями Лавкрафта 
В рассказе «За стеной сна» герой встречает космического скитальца и ощущает, как его манит к себе звезда в небе.

В рассказе «Из глубин мироздания» описаны бесформенные пришельцы из Иного измерения

В рассказе «Селефаис» сновидец падает во снах в бездну, где нет форм и законов физики, и обитают разумные газообразные существа.

В рассказе «Крысы в стенах» герою мерещатся крысы в стенах.

В рассказе «Неименуемое» упоминается Аркхем, Медоу-Хилл и Салемский процесс.

В рассказе «Модель для Пикмана» упоминается Салемский процесс и Коттон Мазер.

В рассказе «Зов Ктулху» описаны ритуалы в кругу из камней и циклопические руины с неописуемой геометрией.

В романе «Случай Чарльза Декстера Варда» описан шабаш ведьм и упоминается символ козла на одной из древних могил.

В рассказе «Праздник» герой попадает на колдовской ритуал, а затем спасается, прыгнув вниз головой, в черную реку.

В повести «Хребты безумия» описаны Иные миры и фиолетовое свечение высоких гор.

Фраза: «Ряды серых камней расставлены неведомой рукой в туманном прошлом, которое не оставило никаких иных следов в памяти людей» похожа на аналогичные в рассказе «Склеп» и «Праздник».

Фильмы 
 Первая экранизация, «» (1968), поставленная режиссёром Верноном Сивеллом с Борисом Карловым, Кристофером Ли и Барбарой Стил в главных ролях, получилась весьма далёкой от оригинала, как и другие ранние экранизации Лавкрафта, — сюжет был переработан в модном для конца 60 — начала 70-х годов «сатанинском» антураже. В телепередаче «100 лет ужаса» Кристофер Ли называл картину «не самой удачной», отмечая, что творческий потенциал актёрского состава не был использован, а концовка получилась откровенно нелепой — персонажи Кристофера Ли и Барбары Стилл оказывались одним и тем же лицом, что, видимо, было подсказано мотивами сюжета другого произведения Лавкрафта: «Тварь на пороге».

 Повесть была экранизирована в 2005 году во втором эпизоде американского телесериала «Мастера ужасов» «Сны в доме ведьм»
 Повесть легла в основу 6 серии 1 сезона сериала «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо» (2022)

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Сны в ведьмином доме (англ.)

Литература 
 Price, Robert M. (1995). The Azathoth Cycle: Tales of the Blind Idiot God (1st ed.). Oakland, California: Chaosium. p. xii. ISBN 1568820402.
 Joshi, S.T.; Schultz, David E. (2001). An H.P. Lovecraft Encyclopedia. Westport, Connecticut: Greenwood Press. ISBN 0313315787.
"The Size of the Universe". Adsabs.harvard.edu. Bibcode:1932PASP...44...89D.
 Livesey, T.R. (2008). "Dispatches from the Providence Observatory: Astronomical Motifs and Sources in the Writings of H.P. Lovecraft". Lovecraft Journal. New York: Hippocampus Press (2): 3–87. ISSN 1935-6102.
 Carter, Lin (1993). Lovecraft: A Look Behind the Cthulhu Mythos: the Background of a Myth that Has Captured a Generation. San Bernardino, California: R. Reginald, The Borgo Press. p. 92. ISBN 1557422524.
 Schultz, David E.; Joshi, S.T. (1991). An Epicure in the Terrible: A Centennial Anthology of Essays in Honor of H.P. Lovecraft. Rutherford, New Jersey: Fairleigh Dickinson University Press. p. 191. ISBN 083863415X.
 Joshi, S.T. (1999). More Annotated H. P. Lovecraft. Turtleback Books. p. 9. ISBN 9780613529846.
 Michel Houellebecq (2005-06-04). "HP Lovecraft by Michel Houellebecq". The Guardian. Retrieved 2016-12-26.
 Steward, Brain (2014-09-14). ""DREAMS IN THE WITCH HOUSE: A LOVECRAFTIAN ROCK OPERA" (Music Review)". FANGORIA®. Retrieved 2015-12-13.
 Sammons, Brian M. (2014-06-25). "Column: Cthulhu Eats the World: Dreams in the Witch House: a Lovecraftian Rock Opera". Innsmouth Free Press. Retrieved 2015-12-13.

Рассказы 1933 года
Мифы Ктулху
Рассказы Говарда Лавкрафта